Дерягино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дерягино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области;
 Дерягино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области;
 Дерягино — деревня в Палехском районе Ивановской области;
 Дерягино — деревня в Бабынинском районе Калужской области;
 Дерягино — деревня в Мещовском районе Калужской области;
 Дерягино — деревня в Боровичском районе Новгородской области;
 Дерягино — деревня в Мошенском районе Новгородской области;
 Дерягино — деревня в Старицком районе Тверской области;
 Дерягино — деревня в Удомельском районе Тверской области;
 Дерягино — деревня в Большесельском районе Ярославской области;
 Дерягино — деревня в Любимском районе Ярославской области;
 Дерягино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Верхнее Дерягино — деревня в Козельском районе Калужской области
 Нижнее Дерягино — деревня в Козельском районе Калужской области